Баби́нцы () — посёлок городского типа в Бучанском горсовете (с 2018 года) Киевской области Украины.

Расположен в 7 км от железнодорожной станции Клавдиево.

История 
В январе 1989 года численность населения составляла .

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2713 человек.

Промышленность 
 Стеклотарный завод, добыча торфа.

Примечания 

Населённые пункты Бородянского района
Посёлки городского типа Киевской области